Association Sportive de la Police é um clube de futebol da República do Congo. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2012.

Clubes de futebol da República do Congo